Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1965 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Carole Caldwell Graebner et Nancy Richey battent Billie Jean Moffitt et Karen Susman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
13 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
US Open Double dames